Cleveland steht für:

 Cleveland (Familienname), angelsächsischer Familienname

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cleveland, im Cuyahoga County, Ohio
 Cleveland (Alabama), im Blount County
 Cleveland (Fayette County, Alabama), im Fayette County (Alabama)
 Cleveland (Arkansas), im Conway County
 Cleveland (Florida), im Charlotte County
 Cleveland (Georgia), im White County
 Cleveland (Illinois), im Henry County
 Cleveland (Minnesota), im Le Sueur County
 Cleveland (Mississippi), im Bolivar County
 Cleveland (Missouri), im Cass County
 Cleveland (New York), im Oswego County
 Cleveland (Oklahoma), im Pawnee County
 Cleveland (Tennessee), im Bradley County
 Cleveland (Texas), im Liberty County
 Cleveland (Utah), im Emery County
 Cleveland (Manitowoc County), Wisconsin
 Cleveland (Johnston County), Township in North Carolina
 Cleveland (Rowan County), Township in North Carolina
 Cleveland (Chippewa County), Town(ship) in Wisconsin
 Cleveland (Jackson County), Town(ship) in Wisconsin
 Cleveland (Marathon County), Town(ship) in Wisconsin
 Cleveland (Taylor County), Town(ship) in Wisconsin

Orte in anderen Ländern:
 Cleveland (Queensland), Australien
 Cleveland (Tasmania), Australien
 Cleveland (Québec), Kanada
 Cleveland (England), Grafschaft in Großbritannien

Berge:
 Mount Cleveland (Montana), Berg in Montana
 Mount Cleveland (Alaska), Vulkan auf Chuginadak Island in den Aleuten

geografischer Objekte in Antarktika und in der Subantarktis:
 Cleveland-Gletscher, im Viktorialand
 Cleveland Mesa, Hochebene im Marie-Byrd-Land
 Cleveland Rock, Klippe vor der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik

astronomische Objekte:
 (6296) Cleveland, Asteroid des Hauptgürtels

im NRHP gelisteter Objekte:
 Cleveland And Pittsburgh Railroad Bridge, in Bedford, Ohio, ID-Nr. 75001351
 Cleveland Arcade, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 73001408
 Cleveland Bomber Plant, in Brook Park, Ohio, ID-Nr. 94001277
 Cleveland Club, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 08000113
 Cleveland County Clerk’s Building, in Rison, Arkansas, ID-Nr. 76000394
 Cleveland Court Apartments 620-638, in Montgomery, Alabama, ID-Nr. 01001167
 Cleveland Court School, in Lakeland, Florida, ID-Nr. 99000862
 Cleveland Dental Manufacturing Company Building, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 04000936
 Cleveland Discount Building, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 91001416
 Cleveland East Pierhead Light, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 91001855
 Cleveland Fire Department Engine Company No. 24, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 87000432
 Cleveland Founders Historic District, in Cleveland, Mississippi, ID-Nr. 07001179
 Cleveland Grays Armory, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 73001409
 Cleveland Hall, in Old Hickory, Tennessee, ID-Nr. 71000821
 Cleveland Harbor Station, U.S. Coast Guard, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 76001390
 Cleveland Heights City Hall, in Cleveland Heights, Ohio, ID-Nr. 86001660
 Cleveland Home For Aged Colored People, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 82001366
 Cleveland Hotel, The, in Conneaut, Ohio, ID-Nr. 07001294
 Cleveland House, in Versailles, Kentucky, ID-Nr. 07000287
 Cleveland Law Range, in Spartanburg, South Carolina, ID-Nr. 73001730
 Cleveland Ledge Light Station, in Bourne, Massachusetts, ID-Nr. 87001462
 Cleveland Mall, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 75001360
 Cleveland Masonic Temple, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 01000894
 Cleveland Mine Engine House Number 3, in Ishpeming, Michigan, ID-Nr. 07000386
 Cleveland Stadium, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 87002287
 Cleveland Packard Building, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 84000222
 Cleveland Park Historic District, in Washington, DC, ID-Nr. 87000628
 Cleveland Public Square, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 75001361
 Cleveland School, in Clayton, North Carolina, ID-Nr. 05000961
 Cleveland Southern Railway Depot, in Cleveland, Tennessee, ID-Nr. 08000235
 Cleveland Street District, in Durham, North Carolina, ID-Nr. 85002438
 Cleveland Street Post Office, in Clearwater, Florida, ID-Nr. 80000962
 Cleveland to Charleston Concrete Highway, in Charleston, Tennessee, ID-Nr. 07001382
 Cleveland Trust Company, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 73001410
 Cleveland Warehouse District, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 82003558
 Cleveland West Pierhead Light, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 83001950
 Cleveland Worsted Mills Company, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 85001695
 Cleveland Worsted Mills Redfern Mill, in Ravenna, Ohio, ID-Nr. 88003065
 Cleveland-Partlow House, in Liberty, Texas, ID-Nr. 84001907
 Cleveland-Rogers House, in Lexington, Kentucky, ID-Nr. 80001511
 Cleveland’s Hall and Blacksmith Shop, in Brooklyn, Wisconsin, ID-Nr. 09001220

Fahrzeuge und Hersteller:
 Sperry Engineering Company in Cleveland, Ohio mit dem Markennamen Cleveland (1898–1900)
 Cleveland Automobile Company (1902) in Cleveland, Ohio (1902–1904)
 Cleveland Motor Car Company in Cleveland, Ohio (1905–1909)
 Cleveland Electric Vehicle Company in Cleveland, Ohio (1909–1910)
 Cleveland Cyclecar Company in Cleveland, Ohio (1914)
 Cleveland Automobile Company (1919), gehörte zur Chandler Motor Car Company (1919–1926)
 Cleveland Three-Wheeler, Marke der American Bicycle Company (1900–1901)

Schiffe:
 Cleveland (Schiff, 1909)
 USS Cleveland (CL-55)

Siehe auch:
 Cleveland Bay, englische Pferderasse
 Cleveland County, Verwaltungseinheiten in den Vereinigten Staaten
 Cleveland Township, Verwaltungseinheiten in den Vereinigten Staaten
 Cleaveland
 Kleveland